Gouvernement Charles-Eugène Boucher de Boucherville désigne deux gouvernements québécois :
 gouvernement Charles-Eugène Boucher de Boucherville (1) du  au  ;
 gouvernement Charles-Eugène Boucher de Boucherville (2) du  au .